José-Maria Tejada est un ancien joueur espagnol de tennis 1/8 de finaliste aux Internationaux de France de 1926.

Carrière  
 1/8 de finaliste aux Internationaux de France de 1926, défaite face à Henri Cochet.
 Il joue la Coupe Davis en 1929, 1930 et 1932.
 Finaliste aux Championnats international du Portugal 1930 contre Enrique Maier.

Lien interne
Équipe d'Espagne de Coupe Davis

Lien externe

Notes et références 

Joueur espagnol de tennis